La Confédération européenne des entrepreneurs pharmaceutiques (en anglais  ou EUCOPE) est une association qui représente les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Elle a été fondée en 2008.

Organisation 
 Président de l'Association : Jan G. Smith, Suède.
 Vice-président :  Bernd Wegener, Allemagne.
 Vice-président : Stefano Bonani, SEGIX ITALIA srl, Italie
 Trésorier :  Sigurd Pütter, Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Allemagne
 Secrétaire Général :  Alexander Natz

Objectifs et activités 
Les objectifs de la Confédération européenne des entrepreneurs pharmaceutiques sont :
 des procédures d’autorisation de mise sur le marché plus rapides ;
 le renforcement des droits de propriété intellectuelle sur les produits pharmaceutiques ;
  ;
 des incitations fiscales à la recherche et développement ;
 un taux de TVA réduit pour les médicaments.

Elle mène des actions de lobbying auprès des institutions de l'Union européenne afin d'influencer la législation en faveur des intérêts de ses membres. Elle informe également ses membres sur les nouvelles réglementations et leur interprétation.

Notes et références

Liens externes
 
Produits pharmaceutiques dans la Commission européenne
Forum pharmaceutique de la Commission européenne
Commission de l'Environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire du Parlement européen
Commission de l'Industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen

Industrie pharmaceutique
Lobby auprès de l'Union européenne